Insula ou cortex insulaire, partie du cortex cérébral qui constitue l'un des lobes du cerveau.
 Insula, un des types de logement de la Rome antique.
 Une île, en latin insula, est, en exogéologie, une petite région totalement, ou presque totalement, entourée par une étendue liquide (mer ou lac).
 Insula orchestra est un orchestre français.